Classe Pará identifica dois grupos de navios contratorpedeiros da Marinha do Brasil.

Classe Pará (1906) 
Classe Pará é a classe que corresponde aos contratorpedeiros construídos no início do século XX, pelo Estaleiro Yarrow, na cidade de Glasgow na Escócia.

Estes navios fizeram parte do Plano Naval de 1906, que modernizou a Marinha Brasileira na época.

Da frotilha inicial de 10 navios, 6 ainda estavam em operação no início da Segunda Guerra Mundial.

Lista de navios – Classe Pará (1906) 
 CT Amazonas (CT-1)
 CT Pará (CT-2)
 CT Piauhy (CT-3)
 CT Rio Grande do Norte (CT-4)
 CT Parahyba (CT-5)
 CT Alagoas (CT-6)
 CT Sergipe (CT-7)
 CT Paraná (CT-8)
 CT Santa Catarina (CT-9)
 CT Mato Grosso (CT-10)

Características 
 Deslocamento (toneladas): 560-padrão / 640-plena carga
 Dimensões (metros): Comprimento: 73 m; Boca (largura): 7 m; Calado: 2,4 m.
 Propulsão: dois motores de tripla expansão (8.000 hp), duas caldeiras Yarrow.
 Velocidade (nós): 27
 Raio de Ação (quilometros): 3000 km a 15 nós
 Armamento:
 Armamento principal: 2 canhões de 101,6 mm, instalações simples
 Armamento secundário: 4 canhões de 47 mm, instalações simples
 Torpedos: 2 tubos de torpedo simples de 457 mm
 Lança Cargas de profundidade:  2 rampas, adaptadas no início da segunda Guerra.
 Tripulação: 110 homens

Classe Pará 

Classe Pará é a classe que corresponde as fragatas americanas da Classe Garcia, compradas usadas da US Navy pela Marinha Brasileira.

Basicamente, estas embarcações se destinavam a guerra anti-submarina (ASW) e foram projetadas para a função de escolta. Não possuiam capacidade de defesa anti-aérea. Ao todo, a classe Garcia americana era composta por 11 navios.

O Brasil adquiriu quatro unidades. Na marinha brasileira, foram renomeadas como contratorpedeiros.

Ocorreram muitos problemas com a manutenção das caldeiras das turbinas a vapor, além dos problemas de obsolescência. O último contratorpedeiro da classe na ativa, o CT Pará, fez sua mostra de desarmamento em 12 de novembro de 2008.

Lista de navios – Classe Pará 
 CT Pará (D-27) – ex USS Albert David (FF-1050)
 CT Paraiba (D-28) - ex USS Davidson (FF-1045)
 CT Paraná (D-29) - ex USS Sample (FF-1048)
 CT Pernambuco (D-30) - ex USS Bradley (FF-1041)

A Marinha do Brasil manteve em sua frota contratorpedeiros da Classe Fletcher utilizados inicialmente pela US Navy durante a Segunda Guerra Mundial. Estes navios tinham o mesmo nome e indicativo visual de alguns dos navios da Classe Pará . Foram eles:

 CT Pará (D-27) (1941) – ex USS Guest (DD-472)
 CT Paraiba (D-28) (1941) - ex USS Bennett (DD-473)
 CT Paraná (D-29) (1943) - ex USS Cushing (DD-797)
 CT Pernambuco (D-30) (1942) - ex USS Hailey (DD-556)
 CT Piauí ( D-31 ) - ex USS Hancock
 CT Santa Catarina ( D-32) - ex USS Irwin
 CT Maranhão ( D-33 ) ex USS Shields

Características 
 Deslocamento (toneladas): 2.624 Ton. (padrão) e 3.560 Ton. (carregado).
 Dimensões (metros): 126.33 M de comprimento, 13.47 M de boca e 7.90 de calado (domo do sonar.
propulsão: 2 caldeiras Foster - Wheeler turbo pressurizadas de 83.4Kg/CM², 1 turbina a vapor G.E de 35.000shp acoplados a um eixo de uma hélice de cinco pás.
 Velocidade (nós): 27,5
 Raio de Ação (milhas): 4.000-a 20 nós
 Armamento: 2 canhões de 5 pol.(127MM) em duas torres singelas Mk-30, 2 lançadores triplos Mk-32 de torpedos A/S de 324MM, 1 lançador óctuplo de foguetes A/S ASROC Mk-116 Mod.3 com 8 recargas e 4 metralhadoras M2 Browning calibre .50 (12.7MM).
 Sensores : Radar de vigilância antiaérea SPS-40B, 1 Radar de vigilância superfície SPS-10C , radar de navegação LN-66, 1 Radar de direção de tiro Mk-35, acoplados ao sistema de tiro Mk-46, TACAN SRN-15, CME ULQ-6B, MAGE WLR 1C E WLR-3A, 2 lançadores sêxtuplo de chaff/flare RBOC Mk-33, sonar de casco SQS-26BX, integrados ao sistema de direção de tiro A/S Mk-114 e engodo rebocavel para torpedos SLQ-25 NIXIE.
 Tripulação: 286 homens sendo 18 oficiais e 268 praças.

Ver também
 Lista das embarcações da Marinha do Brasil
 Classe Pará (1866)

Classes de contratorpedeiros
Classes de contratorpedeiros da Marinha do Brasil